— девиз правления (нэнго) японского императора Энъю с 970 по 974 год .

Продолжительность 
Начало и конец эры:
 25-й день 3-й луны 3-го года Анна (по юлианскому календарю — 3 мая 970 года);
 20-й день 12-й луны 4-го года Тэнроку (по юлианскому календарю — 16 января 974 года).

Происхождение 
Название нэнго было заимствовано из классического древнекитайского сочинения Шу цзин:「慎乃有位、敬修其可願、四海困窮天禄永終」.

События 
 970 год (1-я луна 1-го года Тэнроку) — Фудзивара-но Арихира занял пост садайдзина, Фудзивара-но Корэтада — пост удайдзина;
 970 год (5-я луна 1-го года Тэнроку) — сэссё и дайдзё-дайдзин Фудзивара-но Санэёри скончался в возрасте 71; в то же время к исполнению своих обязанностей приступил Фудзивара-но Корэтада;
 970 год (10-я луна 1-го года Тэнроку) — садайдзин Фудзивара-но Арихира скончался в возрасте 79 лет;
 971 год (3-я луна 3-го года Тэнроку) — в столичном районе Гион впервые отпраздновали фестиваль в честь ками из храма ;
 971 год (11-я луна 2-го года Тэнроку) — Фудзивара-но Корэтада был удостоен титула дайдзё-дайдзина;  — должности садайдзина, Фудзивара-но Ёритада — поста удайдзина;
 4 апреля 972 года (5-й день 3-й луны 3-го года Тэнроку) — коронация 14-летнего императора Энъю, организованная Фудзиварой-но Корэтада;
 972 год (3-й год Тэнроку) — назначение Фудзивары-но Канэмити «средним министром», найдайдзином;
 972 год (11-я луна 3-го года Тэнроку) — Фудзивара-но Корэтада скончался в возрасте 49 лет;
 973 год (2-я луна 4-го года Тэнроку) — огонь уничтожил бо́льшую часть зданий храмового комплекса Якусидзи.

Сравнительная таблица 
Ниже представлена таблица соответствия японского традиционного и европейского летосчисления. В скобках к номеру года японской эры указано название соответствующего года из 60-летнего цикла китайской системы гань-чжи. Японские месяцы традиционно названы лунами.

 * звёздочкой отмечены короткие месяцы (луны) продолжительностью 29 дней. Остальные месяцы длятся 30 дней.

Примечания

Литература